PCJ steht für:
 Partito Comunista di Jugoslavia („Kommunistische Partei Jugoslawiens“), Name des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens bis 1952
 Petroleum Corporation of Jamaica, staatliches jamaikanisches Erdölunternehmen

pcj steht für:
 Parengi (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

Abkürzung